

Persone
 Aleš Majer (1989) – calciatore sloveno
 Josef Majer (1925) – ex calciatore cecoslovacco
 Lovro Majer (1998) – calciatore croato
 Stefan Majer (1929) – ex cestista e allenatore di pallacanestro polacco
 Žan Majer (1992) – calciatore sloveno

Altro
 Ca' Majer, con le varianti Ca' Maier o Mayer – villa veneta nel comune di Polesella, in provincia di Rovigo